Zły (miesięcznik)
 Zły – powieść Leopolda Tyrmanda
 Zły – inaczej, zły duch, diabeł